Labiobaetis är ett släkte av dagsländor. Labiobaetis ingår i familjen ådagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ådagsländor
Labiobaetis